Boigne ist der Familienname von: 

 Adèle de Boigne (geborene Adèle d'Osmond, 1781–1866), französische Salonnière
 Benoît de Boigne (1751–1830), französischer General und Gründer einer Adelsfamilie
 François de Boigne (1896–1970), französischer Jagdflieger
 Raoul de Boigne (1862–1949), französischer Sportschütze

Boigne bezeichnet zudem:
 de Boigne, Adelsfamilie
 Château de Boigne, Schloss in Savoyen